EM indendørs i atletik 2013 var det 32. indendørs europamesterskab i atletik, som afholdes i 1-3. marts 2013 i Scandinavium, Gøteborg i Sverige.

Medaljevindere

Mænd

Kvinder

Deltagende nationer

Danske deltagere

EM på TV

Eksterne henvisninger 
 http://www.goteborg2013.com/ 

EM i atletik
Atletik 2013, EM indendørs i
Sport i Sverige